Contracció (gramàtica), quan una paraula en contacte amb una altra, perd part dels seus elements fònics 
 Contracció (mecànica), disminució de les dimensions transversals d'un cos sotmès a un esforç de deformació per tracció 
 Contracció de Lorentz, efecte relativista que consisteix en la contracció de la grandària d'un cos a mesura que la seva velocitat s'acosta a velocitats comparables amb la de la llum
 Fisiologia
 Contracció muscular, procés fisiològic en el qual els músculs desenvolupen tensió i s'escurcen o s'estiren (o bé poden romandre de la mateixa longitud) per raó d'un previ estímul d'extensió
 Contracció cardíaca
 Contracció uterina, tensionament de les fibres musculars de l'úter de la dona que apareix al transcurs de l'embaràs, el part i el postpart Durant